Miejscowości w Polsce:
 Taczanów Pierwszy
 Taczanów Drugi